Grans steht für

 Grans, eine französische Gemeinde

Grans ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Grans (1828–unbekannt), deutsche Theaterschauspielerin 
 Camillo Grans (1856–nach 1902), deutscher Theaterschauspieler
 Hans Grans (1901–1975), deutscher Mitangeklagter im Haarmann-Prozess, siehe Fritz Haarmann
 Heinrich Grans (1822–1893), deutscher Theaterschauspieler und Schriftsteller
 Louise Grans (1862–nach 1902), deutsche Theaterschauspielerin

 Grans (Adelsgeschlecht), ein altes bayerisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Granz
 Grantz
 Crans